Кастамону () — ил на севере Турции.

Святилище эпохи неолита на доисторическом участке Кахинтепе в районе Арач является древнейшим культовым местом на Чёрном море. Поселение недалеко от деревни Башкой существовало в период между 12000 и 7000 годами до нашей эры.

География 
С севера территория этого ила омывается водами Чёрного моря. Рельеф ила горный. Хребты  и Ылгаз в составе Понтийских гор. 57 % территории покрыто лесом.

Ил Кастамону граничит с илами: Бартыном и Карабюком на западе, Чанкыры и Чорумом на юге, Синопом на востоке.

Население 
Санджак Кастамон (1912г.)

George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism, 1918.

Население: 375 476 жителей по переписи 2009 года, 322 тыс. по оценке 2007 года.

Крупнейшие города: Кастамону (64 тыс. жителей в 2000 году), Инеболу, Тосья.

Административное деление 
Ил Кастамону делится на 20 районов:

 Абана (Abana)
 Аглы (Ağlı)
 Арач (Araç)
 Аздавай (Azdavay)
 Бозкурт (Bozkurt)
 Чаталзейтин (Çatalzeytin)
 Джиде (Cide)
 Дадай (Daday)
 Деврекани (Devrekani)
 Доганьюрт (Doğanyurt)
 Ихсангази (İhsangazi)
 Инеболу (İnebolu)
 Кастамону (Kastamonu)
 Кюре (Küre)
 Пынарбаши (Pınarbaşı)
 Сейдилер (Seydiler)
 Ташкёпрю (Taşköprü)
 Тосья (Tosya)
 Ханёню (Hanönü)
 Шенпазар (Şenpazar)

Примечания 

Курорты Чёрного моря